Big Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Creek Township (Craighead County, Arkansas)
 Big Creek Township (Fulton County, Arkansas)
 Big Creek Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Big Creek Township (Lee County, Arkansas)
 Big Creek Township (Marion County, Arkansas)
 Big Creek Township (Newton County, Arkansas)
 Big Creek Township (Phillips County, Arkansas)
 Big Creek Township (Sebastian County, Arkansas)
 Big Creek Township (Sharp County, Arkansas)
 Big Creek Township (White County, Arkansas)
 Big Creek Township (Indiana)
 Big Creek Township (Iowa)
 Big Creek Township (Kansas)
 Big Creek Township (Michigan)
 Big Creek Township (Cass County, Missouri)
 Big Creek Township (Henry County, Missouri)
 Big Creek Township (Madison County, Missouri)
 Big Creek Township (Ozark County, Missouri)
 Big Creek Township (Taney County, Missouri)
 Big Creek Township (North Carolina)